Campedello ima više značenja:
 Campedello, Reggio Emilia
 Campedello, Verona